Серге́й Никола́евич Лавре́нтьев () — российский футболист и футбольный тренер. С 19 октября 2012 по 1 октября 2015 года тренировал женскую сборную России по футболу. Отличник физической культуры и спорта России (2006).

Биография 
Воспитанник московского «Динамо».

Играл в низших футбольных лигах России (в том числе в клубах «Арсенал» Тула и «Торпедо-ЗиЛ») и Германии на позиции форварда. Тренировал детские команды и взрослые команды КФК.

В 2011 году возглавил женский футбольный клуб «ШВСМ — Измайлово», игравший в высшем дивизионе чемпионата России. С 2012 по 2015 год — тренер женской сборной России по футболу, вывел сборную на чемпионат Европы-2013, где она заняла третье место в группе и не попала в плей-офф.

Женат, две дочери.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Айнхайт» Вернигероде
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Москва»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Нара-ШБФР»
Тренеры ЖФК «ЦСП Измайлово»
Тренеры женской сборной России по футболу
Тренеры ЖФК «Чертаново»
Тренеры ЖФК ЦСКА
Отличники физической культуры и спорта